Gruszka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Gruszka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Gruszka, un village du powiat de Kielce dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Gruszka, un village du powiat de Końskie dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Gruszka, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Patronyme
 Franciszek Gruszka, pilote de chasse polonais
 Józef Gruszka, politicien polonais
 Karolina Gruszka, actrice de cinéma polonaise
 Piotr Gruszka, joueur de volleyball polonais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme